Menàrguens kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Menàrguens (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Menàrguens (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar